Hannonville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Hannonville-Suzémont, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Hannonville-sous-les-Côtes, departementet Meuse i regionen Grand Est,